Гердау:

 Гердау — коммуна в Германии.
 Гердау — река в Германии.